Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Poste :

Belgique 
 Rue de la Poste à Bouillon
 Rue de la Poste à Bruxelles

France 
 Rue de la Poste à Annecy
 Rue de la Poste à Avanton
 Rue de la Poste à Champigné
 Rue de la Poste à Congis-sur-Thérouanne
 Rue de la Poste à Combronde
 Rue de la Poste à Grenoble
 Rue de la Poste à Maraussan
 Rue de la Poste à Plouézec
 Rue de la Poste à Saint-Augustin en Seine-et-Marne

Luxembourg 
 Rue de la Poste à Luxembourg

Suisse 
 Rue de la Poste à Martigny
 Rue de la Poste à Pully

Voir aussi 
 
 Rue des Postes, ancienne voie de Paris

Poste Rue